Gerhaus bezeichnet

 Gerhauß, weiblicher Vorname im Mittelalter
 Gerhaus (Gemeinde Rohrau), Katastralgemeinde von Rohrau, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich